Большой Лондон:

 Большой Лондон — регион на юго-востоке Англии, объединяющий два церемониальных графства — Большой Лондон и Лондонский Сити
 Большой Лондон — крупнейшая городская агломерация Англии